Picciotto – componente della criminalità organizzata italiana
 Concepción Picciotto (1936-2016) – attivista statunitense
 Danielle de Picciotto – artista e musicista statunitense
 Gino Picciotto (1917-1996) – politico italiano
 Guy Picciotto (1965–)  – chitarrista, cantante, produttore discografico e ingegnere del suono statunitense
 Irva Hertz-Picciotto – epidemiologo statunitense
 Joseph de Picciotto Bey (1872-1938) – storico egiziano
 Liliana Picciotto (1947–) –  storica italiana
 Nora Picciotto (1942–) – nobile egiziana naturalizzata polacca
 Picciotti – tre uccelli, protagonisti secondari del cartone animato Animaniacs